Aschieri est un patronyme porté notamment par :

 André Aschieri (1937-2021), homme politique français ;
 Gérard Aschieri (1952-), dirigeant syndicaliste français.

Homonymie de patronyme